Це було нове змагання циклу жіночих турнірів ITF 2016 року.

Болгарка Еліца Костова виграла титул, у фіналі перемігши свою співвітчизницю Вікторію Томову з рахунком 6–0, 7–6(7–3).

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main draw

Europe Tennis Center Ladies Open, одиночний розряд